Linterno – edificio, grangia presso Milano abitata da Francesco Petrarca.
Linterno – in botanica, uno dei nomi volgari del Rhamnus alaternus.